Едуард Хаскел може да се отнася за:

 Едуард Бел Хаскел (1865 – 1935), американски протестантски мисионер в България;
 Едуард Фрьолих Хаскел (1906 – 1986), американски учен.